Евдокия Алексеевна Иванова (в замужестве — Соколова) (1810, Спасское-Лутовиново — 1905, Екатеринбург) — русская театральная драматическая актриса, оперная певица (сопрано).

Биография 
Родилась в 1810 году в имении Спасское-Лутовиново, принадлежавшем матери И. С. Тургенева Варваре Петровне.

Обучалась в театральной школе при крепостном театре В. П. Тургеневой. В 13 лет была выкуплена в числе других крепостных актрис антрепренёром П. А. Соколовым. Играла в драматических, оперных и водевильных спектаклях в Воронеже, Тамбове, Саратове, Симбирске (1831—1832), Казани и других провинциальных городах. Училась у М. Щепкина, которого Соколов приглашал на гастроли в Казань.

В 16 лет после успешного исполнения партии Анюты в комической опере «Мельник — колдун, обманщик и сват» по пьесе Аблесимова заняла ведущее положение в театре Соколова, получала сольные оперные партии и главные роли в водевилях.

В начале 1840-х годов Соколов выкупил актрису из крепостной зависимости и женился на ней. В 1843 году труппа приезжает на Урал, и в течение 15 лет Иванова играет в Екатеринбургском Городском театре, а также на площадках Ирбита и Перми.

После смерти мужа Иванова некоторое время сама держала антрепризу, затем уехала в Иркутск и на протяжении 12 лет выступала в антрепризе П. Медведева. В 1870 (или 1875) году вернулась в Екатеринбург. Последний раз вышла на сцену 16 мая 1899 года в водевиле «Бедовая бабушка».

Скончалась  года в Екатеринбурге. Похоронена на Спасском (единоверческом) кладбище.

Один из современников артистки писал:
«Она внимательно ко всему в своих ролях, даже в самых мелких подробностях, начиная с костюма. Все трудные положения и переходы из одного состояния духа в другое выполняет отлично. Она выдерживает характеры, как актриса умная, опытная и искусная. Игра её от начала до конца пьесы ровна, свободна и увлекательна».

Роли в театре 
 «Мельник — колдун, обманщик и сват» А. Аблесимова — Анюта
 «Жизнь за царя» М. Глинки — Ваня
 «Черное домино, или Таинственная маска» Д.Обера — Аннхен, Амина, Анджела
 1899 — «Бедовая бабушка» А. Баженова

Признание 
 Евдокию Иванову биографы называют «бабушкой уральского театра», «бабушкой уральской сцены».
 История жизни Евдокии Ивановой легла в основу повести «Доброе старое время» и рассказа «Поправка доктора Осокина» Д. Н. Мамина-Сибиряка. По свидетельству писателя, история Екатеринбургского театра в историческом очерке «Город Екатеринбург» написана им со слов актрисы.
 Игру Е. А. Ивановой высоко ценили М. Писарев, В. Давыдов, И. Тургенев (в 1861 году писатель подарил ей свой портрет).

Примечания

Ссылки 
 Вокально-энциклопедический словарь
 
 Бахирева М. Прима екатеринбургской сцены // Вечерний Свердловск. — 1978. — 16 декабря.
 Витвицкий К. З. Артисты пермской оперы. — Пермь, 1987.
 Константинов С. Столетняя артистка // Театральная жизнь. — 1960. — № 15.
 Курочкин Ю. Бабушка уральского театра: Е. А. Иванова. — Свердловск, 1969.
 Курочкин Ю. Из театрального прошлого Урала: Заметки собирателя. — Свердловск, 1957.
 Леонидов Н. Бабушка уральского театра // Орловская правда. — 1965. — 8 января.
 О Казанском театре // Репертуар русского театра. — 1840. — Кн. VIII. — С. 15-17, 19, 20, 22.
 Столетняя актриса // Петербургский дневник театрала. — 1904. — № 23. — С. 4—5.

Освобождённые крепостные
Похороненные на Спасском кладбище (Екатеринбург)